Feldhockey-Bundesliga 2018/19 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2018/19 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2018/19 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2018/19